A0 steht für:

 A0, niedrigster Schwierigkeitsgrad beim technischen Klettern, siehe Schwierigkeitsskala (Klettern) #Technisches Klettern 
 A0-Wert, Angabe in einer Norm für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, siehe ISO 15883
 DIN A0, ein genormtes Papierformat, siehe Papierformat #Übersicht 
 The Dragon (Astronomisches Objekt), als frühere Bezeichnung

 steht für:
 Bohrscher Radius

Siehe auch:
 AO

Abkürzung